Дмитрий Андреевич Кисловский (1894—1957) — учёный-зоотехник, доктор сельскохозяйственных наук, почётный академик ВАСХНИЛ (1956).

Труды по теории и практике разведения сельскохозяйственных животных (переменное скрещивание, разведение по линиям, инбридинг и другие). Создал учение о породе животных. Участвовал в выведении новой породы лошадей — советского тяжеловоза.

Биография 
Родился 11 июня 1894 года в имении Шелепино (ныне в составе деревни Большое Шелепино) Алексинского уезда Тульской губернии, принадлежавшем его матери помещице Евгении Кисловской.

Здесь получил начальное домашнее образование, а с 1902 по 1912 годы обучался в гимназии в Москве.

После окончания в 1917 году Московского университета, работал инструктором, а затем агрономом в Алексинском уездном земельном отделе.

Д. А. Кисловский — организатор и первый директор сельскохозяйственной школы в селе Юдинки Алексинского уезда.

В 1936—1957 годах — профессор Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, где исследовал вопросы генетики и селекции животных. Вёл работы совместно с профессором Е. Я. Борисенко (1897—1986). Д. А. Кисловский оставил науке школу, известную и признанную научной зоотехнической общественностью страны как школа  продолжающая своё развитие в трудах её последователей в настоящее время.

Создал учение о породе, её структуре, условиях, обеспечивающих непрерывное качественное совершенствование составляющих её животных (значение численности, ареала и сложной структуры). Участвовал в выведении новой отечественной породы лошадей — Советский тяжеловоз .

Умер 21 апреля 1957 года.

Награды 
 Кавалер ордена Ленина.

Примечания

Ссылки 
 КИСЛОВСКИЙ Дмитрий Андреевич
 Дмитрий Андреевич Кисловский 
 Кисловский Дмитрий Андреевич 

Учёные СССР